

Codici 
 PSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Palacios (Stati Uniti d'America)
 PSX – codice vettore ICAO di Pacific Southwest Airlines

Altro 
 PSX – abbreviazione generica di PlayStation, dal nome in codice usato durante la fase di sviluppo del sistema (PlayStation EXperimental)
 PSX  – digital video recorder della Sony